Пять сантимов может означать:
 Пять сантимов (Франция)
 Пять сантимов (Швейцария)